Крой Э́веретт Нернбе́ргер (; ) — американский кёрлингист.

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : бронза ().
 : серебро (, , ), бронза ().
 : серебро (2008), бронза (2007).
 : бронза (, , ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Закончил Висконсинский университет в Мадисоне. Работает инженером-механиком в компании Spectrum Brands. Изобретатель, зарегистрировал несколько патентов на изобретения.

Начал заниматься кёрлингом в 1997, в возрасте 13 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Team USA 
 Профиль на сайте Curling World Cup

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне
Изобретатели по алфавиту
Изобретатели США